Petteri Tasku (né le  à Pori en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| Ässät Pori || SM-liiga ||20 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| Ässät Pori || SM-liiga ||20 ||1 ||1 ||2 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||49 ||1 ||4 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Ässät Pori || SM-liiga ||39 ||6 ||5 ||11 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| KooKoo Kouvola || Mestis ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Jokipojat Joensuu || Mestis ||8 ||2 ||2 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| TuTo Turku || Mestis ||16 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010||  HC Luvia || 2. Divisioona ||18 || 24 || 32 || 56 || 24 || 17 || 21 || 24 || 45 || 24
|-
| 2010-2011|| HC Luvia || Suomi-sarja ||32 ||14 ||26 ||40 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012||  HC Satakunta || Suomi-sarja ||31 ||14 ||19 ||33 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en octobre 1985
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du TuTo Turku
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Pori